Среда — многозначный термин.

Происходит этимологически от слова средина-середина, но означает по сути противоположное слово — окружение. То есть всё, что находится вокруг середины (вокруг меня). В этом значении употребляется, как правило, с уточнением (какая среда?).

 Среда — день недели.
 Великая среда — в христианстве среда Страстной недели, вспоминается предательство Иудой Иисуса Христа и помазание его миром.
 Пепельная среда — в латинском обряде католической, англиканской и некоторых лютеранских церквей: день начала Великого поста.

 Окружающая среда:
 Среда (архитектура)
 Среда обитания
 Среда (в теории систем)
 Среда (в Агентно-ориентированном подходе к программированию)
 Среда передачи (в теории связи)
 Сплошная среда (в физике)
 Воздушная среда
 Питательная среда
 Микросреда
 Макросреда
 Социальная среда
 Экономическая среда
 Географическая среда
 Межгалактическая среда
 Межзвёздная среда
 Межпланетная среда
 Нелинейная среда

 «Среда» — продюсерская компания, производитель телепрограмм и сериалов для федеральных каналов и онлайн-платформ
 «Среда» — московский литературный кружок, существовавший в 1899—1922 гг.
 «Среда» — художественный кружок (1886—1924)
 «Среда» — художественный кружок в Севастополе (1912—1914)
 «Среда» — журнал о проблемах СМИ
 «Среда» — московская служба по изучению религий
 «Среда» — российский благотворительный фонд.

См. также 

 Середа
 Среды Иванова